DTF peut désigner :
 DTF, sigle de Dans Ta Face, un groupe de rap français créé en 2015.
 Dynamic Track Following, une technologie de cassette vidéo.